Барбе-де-Жуи () — династия протестантов из французской Нормандии, из которых более прославились:

 Барбе-де-Жуи, Анри (1812—1896) — историк и археолог.
  — французский мануфактурщик, в честь которого названа одна из парижских улиц.

Примечания